Olaszország
Cazzano Sant’Andrea, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Cazzano di Tramigna, település Olaszországban, Veneto régióban, Verona megyében